A edição da Taça de Portugal de Basquetebol referente à época de 2007/2008 decorreu entre 1 de Novembro de 2007 - 1ª Eliminatória - e 6 de Abril de 2008, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Coliseu de Elvas, O Vitória Sport Clube “Guimarães” conquistou à sua 1ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol 2007/2008

8 Avos de Final

A Partir dos quartos de final todos os jogos foram disputados no Coliseu Elvas

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências 

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=1933&layout=resultados

<noinclude>

Taça de Portugal de Basquetebol Masculino